Der Dreiband Grand Prix 1989/2 war das 14. Turnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 3. bis zum 5. Februar 1989 in Wien statt.

Das UMB/CEB-Turnier wurde als "EURO GRAND PRIX DREIBAND" ausgetragen.

Geschichte 
Sieger in Wien wurde der Portugiese Jorge Theriaga. Im Viertelfinale schaltete er den großen Favoriten Torbjörn Blomdahl mit 3:2 Sätzen aus. Im Finale gewann er gegen den Dänen Karsten Lieberkind. Platz drei sicherte sich der Deutsche Günter Siebert.

Turniermodus 
Vor dem Hauptturnier fand ein Qualifikationsturnier statt, in dem sich vier Spieler qualifizieren konnten. Danach wurden vier Gruppen gebildet. Die jeweils zwei Gruppenbesten kamen ins Viertelfinale. In der Qualifikation ging es über zwei danach über drei Gewinnsätze.

Preisgeld und Ranglistenpunkte

Vorrunde

KO-Phase 

Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet. Legende: 1. Satz/2. Satz/3. Satz/4. Satz/5. Satz (GD/HS)

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

1989/2
Karambolageveranstaltung 1989
Billardturnier in Wien
Wiener Stadthalle